Negra ist der Familienname folgender Personen:

 Leila Negra (eigentlich: Marie Nejar; * 1930), deutsche Schlagersängerin und Schauspielerin
 Michel Della Negra (* 1942), französischer Physiker, zeitweise Sprecher des CMS-Experiments am Large Hadron Collider und damit an der Entdeckung des Higgs-Bosons beteiligt

Negra ist ein Synonym von:
 Black Mission, einer Feigenart

Siehe auch:
 Negra Rock